Table des caractères Unicode U+1E00 à 1EFF.

Latin étendu — supplément (Unicode 1.1 à 5.1) 
Lettres précomposées avec un diacritique pour certaines langues à écriture latine, ou même deux diacritiques pour l’écriture latine du vietnamien moderne.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Suppléments Unicode 2.0

Suppléments Unicode 5.1

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
  Latin Extended Additional, table sur le site Unicode (document PDF).

001E0